Die neunzehnte Etappe der Tour de France 2004 führte in einem Einzelzeitfahren über 55 Kilometer von Besançon aus in einem Rundkurs wieder zurück nach Besançon.

Der Start fand alle zwei Minuten, bzw. für die letzten 20 Fahrer alle drei Minuten und zwar in umgekehrter Reihenfolge der Platzierungen der Gesamtwertung, statt. 
Lance Armstrong konnte seine Gegner ganz klar distanzieren und gewann souverän die 19. Etappe. Zweiter wurde Jan Ullrich vor Andreas Klöden. In der Gesamtwertung war nach der Etappe Andreas Klöden Zweiter und Ivan Basso Dritter.

Zwischenzeit 1

Die ersten fünf Fahrer bei der ersten Zwischenzeit in Pugey (Kilometer 18 km)

Zwischenzeit 2

Die ersten fünf Fahrer bei der zweiten Zwischenzeit in Charnay (Kilometer 40).

Zwischenzeit 3

Die ersten fünf Fahrer bei der dritten Zwischenzeit in Larnod (Kilometer 47,5).

Endergebnis

Etappe 19
200419
Radsportwettbewerb in Besançon

en:2004 Tour de France, Stage 10 to Stage 20#Stage 19 (Time Trial in Besançon, July 24)